Losuwatka (; ) ist ein Dorf im Rajon Pjatychatky in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit über 1000 Einwohnern (2012).

Das 1920 gegründete Dorf liegt am Ufer des gleichnamigen Flusses, des Losowatka 3 km vor dessen Mündung in die zum Makorty-Stausee angestaute Saksahan. Das Rajonzentrum Pjatychatky liegt 13 km westlich von Losuwatka.

Landratsgemeinde 
Losuwatka ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Osten des Rajon Pjatychatky.
Die gesamte Fläche der Landratsgemeinde beträgt 142,8107 km² und die Gesamtbevölkerung beträgt 1620 Einwohner.
Zur Landsratsgemeinde gehören, neben Losuwatka, noch die Dörfer:
 Iwaniwka (ukrainisch , russisch /) ; 111 Einwohner
 Lykoschyne (ukrainisch , russisch /) ; 70 Einwohner
 Nowoukrajinka (ukrainisch , russisch /) ; 33 Einwohner
 Terno-Losuwatka (ukrainisch , russisch /) ; 361 Einwohner
 Tscherwonyj Jar (ukrainisch , russisch /) ; 18 Einwohner 
sowie das inzwischen unbewohnte Dorf
 Baikiwka (ukrainisch , russisch /).

Bevölkerung

Quellen 
 Administrative Unterteilung des Rajons auf der Seite der Werchowna Rada (ukrainisch)
 Offizielle Seite der Landratsgemeinde auf der Webpräsenz der Oblast (ukrainisch)
 Geschichte der Städte und Dörfer in der Ukraine (russisch)
 Geschichte der Region Dnepropetrowsk (ukrainisch)

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Pjatychatky